Het WTA-tennistoernooi van Stanford (officieel Bank of the West Classic) van 2002 vond plaats van 22 tot en met 28 juli 2002 in de Amerikaanse stad Stanford. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

In het enkelspel won de als eerste geplaatste Venus Williams het toernooi nadat ze in de finale de als vierde geplaatste titelverdedigster Kim Clijsters versloeg in twee sets. In het dubbelspel haalde het duo Lisa Raymond/Rennae Stubbs het van Janette Husárová en Conchita Martínez.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Stanford 2002
Stanford